Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute à Hilton Head du 6 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Manuela Maleeva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mercedes Paz et Eva Pfaff.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis Family Circle
 Saison 1987 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1987
Family Circle
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en avril 1987